Te lo leggo negli occhi brano del 1964 cantato da Dino e che ha avuto varie cover
 Te lo leggo negli occhi film del 1966, diretto da Camillo Mastrocinque
 Te lo leggo negli occhi film del 2004, diretto da Valia Santella
 Te lo leggo negli occhi brano musicale del 2017, di Alice Paba